Паночіні Алоїз Йосипович (справжнє прізвище Поноцний, ; близько 1820–1863) — український музикант і музичний педагог.
 Паночіні Сергій Сергійович (1891 — 1931?) — біолог, зоолог, автор праць із таксономії та зоологічної номенклатури.